Табунщиков — русская фамилия.

Известные носители 
 Табунщиков, Юрий Андреевич (род. 1939) — член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук.
 Табунщиков, Яков Петрович — Донского войска полковник, отличившийся в 1773 году в войне с турками, за что императрица Екатерина наградила его медалью для ношения на шее. При Павле I — генерал-майор. В отставку отправлен приказом от 10.12.1798 года.

См. также 
 Табунщиково